Küthmann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Küthmann (1885–1968), deutscher Ägyptologe und Museumsdirektor
 Harald Küthmann (1922–2013), deutscher Numismatiker
 Hedwig Küthmann, deutsche Klassische Archäologin

Siehe auch:
 Kühtmann